

TOT 
 TOT est l'acronyme de Tower of Terror une attraction des parcs Disney.

 TOT S.C est un club de football en Thaïlande.

Tot, Tôt 
 Tot est le pseudonyme d'Anthony Roux, le scénariste de plusieurs bandes dessinées, mangas, livres-jeux de l'univers de Dofus et Wakfu. Il est aussi créateur de jeux vidéo comme Dofus, Wakfu, Wakfu Les Gardiens et de jeux de sociétés. Il a également co-créé la société Ankama.

 La redoute du Tôt est un ancien édifice militaire situé à Cherbourg-Octeville (Manche), France).

Tót 
 Endre Tót (1937-), artiste visuel hongrois.